Simurq foi uma equipe azeri de futebol com sede em Zaqatala. Disputava a primeira divisão de Azerbaijão (Liga Yuksak).

Seus jogos foram mandados no Zaqatala City Stadium, que possui capacidade para 3.500 espectadores.

História 

O Simurq foi fundado em 2005 e extinto em 2015.

Técnicos 

 Última atualização: 11 de julho de 2016

Ligações externas 

Simurq
Clubes de futebol fundados em 2005
Clubes de futebol extintos em 2015